Lucé (Eure-et-Loir) in het gelijknamige Kanton Lucé
 Lucé (Orne)